Slovo AMR může mít více významů:

 AMR (kodek) – zvukový kodek
 AMR (síť) – starší typ mobilní sítě
 AMR (slot) – Audio / Modem Riser, slot na základní desce počítače